Vision Airlines (в прошлом — Vision Air) — бывшая авиакомпания Соединённых Штатов Америки со штаб-квартирой в городе Суони (Джорджия), работавшая в сфере регулярных и чартерных пассажирских перевозок в центральной и юго-восточной частях США. В апреле 2011 года маршрутная сеть авиакомпании охватывала 38 аэропортов внутри страны.

Чартерное подразделение Vision Airlines также осуществляло пассажирские перевозки на самолётах Dornier 228 и Dornier 328 между аэропортом Северный Лас-Вегас и туристическими местами в Гранд-Каньоне, Мраморном Каньоне, на плотину Гувера и в Долину монументов. Кроме того, в течение летнего сезона чартерные полёты выполнялись между различными населёнными пунктами, расположенными на обоих берегах реки Колорадо.



История 
19 января 2011 года руководство Vision Airlines объявило об открытии с 25 марта регулярных маршрутов на самолётах Boeing 737 и Dornier 328 по 20 аэропортам США из регионального аэропорта Северо-Западной Флориды. 16 июня того же года авиакомпания сообщила об запуске с 11 ноября ряда регулярных маршрутов, связывавших города Балтимор в Мэриленде, Фрипорт на Багамах, Ричмонд в Виргинии и международный аэропорт Роли/Дарем в Северной Каролине. В силу ряда причин в феврале 2012 года авиакомпания прекратила все регулярные перевозки и Регионального аэропорта Северо-Западной Флориды.

26 апреля 2012 года авиакомпания Vision Airlines полностью прекратила операционную деятельность.

Флот 

В октябре 2010 года воздушный флот авиакомпании Vision Airlines составляли следующие самолёты:

Авиационные инциденты 
11 мая 2011 года произошёл отказ гидравлической системы самолёта Dornier 328, никто из находившихся на борту не пострадал. Причины инцидента в настоящее время выясняются.

Обмен шпионами 

9 июля 2010 года в рамках контракта с правительством Соединённых Штатов самолёт Vision Airlines перевозил десять осуждённых русских нелегалов из США в Вену и четырёх заключённых со времён холодной войны в обратном направлении.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Vision Airlines

Упразднённые авиакомпании США